Absorção (farmacologia)
Absorção (física)
Absorção (fisiologia)
 Absorção (lógica)
Absorção (química)
Absorção acústica
Refrigeração por absorção

Desambiguação